Sergueï Ostaptchouk :
 Sergueï Ostaptchouk (1990-2011) est un hockeyeur russe.
 Sergueï Ostaptchouk est un nageur russe, médaillé de bronze du  aux Championnats d'Europe de natation 1999.